Rominta Gołdap - polski klub piłkarski z siedzibą w Gołdapi, założony w 1948 roku. Do 1975 klub występował pod nazwą Cresovia Gołdap. 

 Prezes: Krzysztof Hołdyński
 Trenerzy: Zbigniew Konobrocki, Michał Mościński, Karol Dębski
Trener Akademii Piłkarskiej Rominty Gołdap: Dariusz Wojtyna

Sukcesy 
 Występy w III lidze x 2
 Wojewódzki Puchar Polski - 1986/1987, 2015/2016
 Mecz z Arką Gdynia w Pucharze Polski
 Wicemistrzostwo Województwa Młodzików w Iławie.
 3 miejsce finału wojewódzkiego żaków w Olsztynie
 1 miejsce w turnieju halowym o puchar prezesa PZPN Grzegorza Laty w Węgorzewie

Znani zawodnicy i trenerzy 
Grzegorz Szerszenowicz - wychowanek Cresovii, od 1959 roku bramkarz, trener m.in. Bałtyku Gdynia, Zagłebia Lubin, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, CSS Sfax (Tunezja) i Wigier Suwałki.
 Dzidosław Żuberek - były polski piłkarz, który występował na pozycji pomocnika i napastnika, obecnie trener piłkarski. 20 występów w ekstraklasie.

Sezony

Przypisy

Źródła 
 Portal 90minut.pl
 Strona oficjalna klubu Rominta Gołdap

Gołdap
Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1948